Межзональный турнир по шахматам 1993 (Джакарта) — десятый женский межзональный турнир.

Межзональный турнир проводился второй раз по швейцарской системе. В турнир претенденток допущены Арахамия, Галлямова, Чибурданидзе, Марич, Пэн Чжаоцинь, Крамлинг и Фойшор.

Таблица

Ссылки 
 World Chess Championship (Women) 1993 Jakarta Interzonal Tournament

Межзональные турниры
1993 год в шахматах